Дампир ():
 Дампир — пролив в индонезийской провинции Западное Папуа.
 Дампир — пролив в Папуа — Новой Гвинее.